Carlo Cattaneo kan syfta på bland andra:

* Carlo Cattaneo (1801–1869), italiensk patriot, politiker, filosof och författare 
 Carlo Cattaneo (1883–1941), italiensk amiral
 Carlo Cattaneo (1911–1979), italiensk matematiker